El nombre Pittsylvania puede hacer referencia a:
 Pittsylvania, un condado del Estado estadounidense de Virginia.
 Pittsylvania es el nombre propuesto para un proyecto de erigir una decimocuarta Colonia británica en Norteamérica.
 Pittsylvania es otro nombre para el proyecto de Westsylvania como decimocuarto Estado de Estados Unidos.
 Pittsylvania es uno de los nombres barajados para Nuevo Brunswick.